V soubojích třetí nejvyšší fotbalové soutěže – Oblastní soutěže 1958/59 – se utkalo 84 mužstev v šesti skupinách po 14 účastnících každý s každým dvoukolovým systémem jaro–podzim. Tento ročník začal v srpnu 1958 a skončil v červnu 1959.

Po skončení ročníku 1957/58 byl TJ Sokol Lanžhot přeřazen ze skupiny D do slovenské skupiny E. Byl to jediný případ v historii československého fotbalu, kdy bylo mužstvo z českých zemí přeřazeno do soutěží na Slovensku.

Skupina A 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina B 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina C 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina D 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina E 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina F 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997

Externí odkazy 
 Digitalizovaný archiv časopisů – Rudé právo
 Slovácká Slavia Uherské Hradiště v soutěžích (1958/59), czechsoccernet.cz 

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1958
Fotbal v Československu v roce 1959